Eólio pode ser:

 Eólios - povo helênico oriundo da Tessália, expulso pelos dóricos, estabelecendo-se na Eólia (Ásia Menor).
 Modo eólio - escala menor, possuindo o lá como nota inicial e final.
 Eólico - efeito ou processo relativo ao vento ou derivado do vento.

Desambiguação